Юрий Константинович Смирнов (род. 2 июня 1939, Кологрив, Костромская область, Россия) — государственный советник таможенной службы 2-го ранга; Донбасская региональная таможня, начальник (1997—1999).

Родился 2 июня 1939 (г. Кологрив, Костромская область, Россия); русский; отец Константин Константинович (1915—1941) — погиб в войну; мать Татьяна Николаевна (1915—1998); жена Маргарита Ивановна (1938) — пенс.; дочь Елена (1964) — врач; сын Константин (1971) — инженер.

Образование: Украинский заочный полиэтнический институт (1963-1969), -механик; Академия общественных наук при ЦК КПСС.

Народный депутат Украины 12(1) созыва с марта 1990 (1-й тур) до 06.1992, Краснолиманский избирательный округ № 130, Донецкая область, член Комиссии по вопросам деятельности советов народных депутатов, развития местного самоуправления.

В 1962—1972 гг. — ученик, прессовщик, инженер-технолог, начальник цеха Артемовского завода «Победа труда».

В 1972—1978 гг. — инструктор, заведующий промышленно-транспортного отдела, второй секретарь Артемовского ГК КПУ.

В 1978—1980 гг. — директор Артемовского алебастрового комбината.

В 1980—1983 гг. — первый секретарь Артемовского ГК КПУ.

В 1983—1987 гг. — заведующий отделом легкой промышленности и товаров народного потребления Донецкого ОК КПУ.

В 1987—1988 гг. — заместитель председателя исполкома Донецкого облсовета народных депутатов.

С 22.06.1988 по 31.08.1989 — второй секретарь Донецкого ОК КПУ.

С 25.08.1989 по 04.1990 — председатель исполкома Донецкого облсовета народных депутатов.

С 03.04.1990 по 04.1992 — председатель Донецкого облсовета народных депутатов.

С 20.12.1990 по 03.1992 — председатель исполкома Донецкого облсовета народных депутатов.

С 20.03.1992 по 03.1995 — Представитель Президента Украины в Донецкой области.

С 09.1994 по 1997 — начальник Юго-Восточного территориального таможенного управления Академии АЭНУ.

Член КПСС (1963-1991).

Государственный служащий 1-го ранга (апрель 1994).

Награды 
Орден «За заслуги» III степени (июль 2012), Заслуженный экономист Украины (февраль 1999). Ордена Дружбы народов (1986), «Знак Почета» (1976). Медали «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1985).

Примечания

Ссылки 
 Биография
 О назначении представителем Президента Украины Ю. К. Смирнова, 20 берез. 1992, № 164 // Правительство. курьер. — 1992. — Берез. (№ 12). — С. 2.
 Смирнов Юрий Константинович: Биогр. справка // Соц. Донбасс. — 1988. — 24 июня; Советов. Донетчина. — 1988. — 24 июн.
 Смирнов Юрий Константинович // Кто есть Кто в Донецке: Биогр. дел. — Донецк: Интерхоббиэкспо, 2005. — С. 302.
 Смирнов Юрий Константинович // Кто есть кто в украинской политике. — К.: К. И. С., 1996. — Вып. 3. — С. 253.
 Смирнов Юрий Константинович // Регионы Украины: Хроника и руководители. — Саппоро, 1999. — Т. 1: Донецкая область. — С. 89.

Вторые секретари Донецкого обкома КП Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Первые секретари Артёмовского горкома КП Украины
Председатели Донецкого облисполкома
Председатели Донецкого областного совета
Инженеры-технологи
Вторые секретари Артёмовского горкома КП Украины